Jack Fisk peut désigner :
 Jack Fisk, un directeur artistique américain né en 1945 ;
 Jack Fisk, un personnage de la série télévisée Battlestar Galactica, interprété par Graham Beckel.